Die Saison 2022/2023 der 3. Liga ist die 13. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Frauen.

Meldungen 
Bis zum vom Deutschen Handballbund festgelegten Stichtag 15. Mai 2022 hatten 65 Vereine ihre Meldung für eine Teilnahme am Spielbetrieb abgegeben:

1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05 II, ASC 09 Dortmund, Berliner TSC, Buxtehuder SV II, BV Garrel, BV Borussia 09 Dortmund II, TSV EBE Forst United, Fortuna Düsseldorf, Frankfurter Handball Club, Hannoverscher SC, HC Erlangen, HC Rödertal, HCD Gröbenzell, HG O-K-T, HSG Blomberg-Lippe II, HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler, HSG Freiburg, HSG Gedern/Nidda, HSG Hunsrück, HSG Kleenheim-Langgöns, HSG Lumdatal, HSG Mönkeberg-Schönkirchen, HSG Rodgau Nieder-Roden, HSG St. Leon/Reilingen, HSG Wittlich, HSG Würm-Mitte, HV Chemnitz, Ibbenbürener Spvg, Königsborner SV, LiT 1912, Pfeffersport Berlin, PSV Recklinghausen, Rostocker HC, SC Markranstädt, SFN Vechta, SG 09 Kirchhof, SG Meißen/Riesa, SG Schozach-Bottwartal, SG Steinbach/Kappelwindeck, SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim, SC Alstertal-Langenhorn, SV Allensbach, SV Germania Fritzlar, SV Grün-Weiß Schwerin, SV Henstedt-Ulzburg, SV Union Halle-Neustadt, TB Wülfrath, TG 88 Pforzheim, Thüringer HC II, TPSG Frisch Auf Göppingen II, TS Herzogenaurach, TSG 1888 Eddersheim, TSG Ketsch II, TSV Altenholz, TSV Bayer 04 Leverkusen II, TSV Haunstetten, TSV Wattenbek, TSV Wolfschlugen, TuS Königsdorf, TuS Steißlingen, TV Hannover-Badenstedt, TV Möglingen, TV Nellingen, TV Oyten und VfL Oldenburg II.

Zum Zeitpunkt der Meldungen waren noch nicht alle Entscheidungen über Abstieg und Aufstieg der Vorsaison 2021/2022 gefallen.

Ablauf 
56 Mannschaften spielen in fünf Vorrundenstaffeln, wobei vier Staffeln mit jeweils elf Mannschaften und eine Staffel mit zwölf Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt wird. Die Saison 2022/23 begann in allen fünf Staffeln am 3. September 2022.

Bis zu drei Mannschaften sollen nach Abschluss der Spielzeit 2022/23 in die 2. Bundesliga aufsteigen. Die Aufsteiger in die 2. Bundesliga werden in einer Aufstiegsrunde ermittelt; teilnahmeberechtigt daran sind die Teams auf Platz 1 und 2 jeder Vorrundenstaffel, sofern sie hierfür melden. Liegt ein nicht aufstiegsberechtigtes Team auf Platz 1 oder 2, wird die Aufstiegsrunde mit weniger Mannschaften ausgetragen.

Zwanzig Teams steigen in die Oberligen ab: Aus jeder Vorrundenstaffel die Teams auf den Plätzen 9 und darunter; die Teams auf Platz 8 jeder Vorrundenstaffel werden in einer Runde jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspielen um den Klassenverbleib in der 3. Liga spielen.

Zwölf Teams sollen aus den Oberligen der Spielzeit 2022/2023 in die 3. Liga aufsteigen.

Angestrebt ist für die Saison 2023/2024 eine Stärke von 48 Mannschaften in der 3. Liga.

Vorrunde 
Die Spielkommission der 3. Liga hat die Staffeleinteilung der Vorrunde für die Spielzeit 2022/2023 wie folgt vorgenommen:
 Staffel Nord: BV Garrel, SFN Vechta, VfL Oldenburg II, SC Markranstädt, SV Union Halle-Neustadt II, Thüringer HC II, HSG Blomberg-Lippe II, LiT Tribe 1912, TV Hannover-Badenstedt, Handball Bad Salzuflen und SV Altencelle, 
 Staffel Nord-Ost: Buxtehuder SV II, SV Henstedt-Ulzburg, TSV Wattenbek, Berliner TSC, Frankfurter Handball-Club, Pfeffersport Berlin, Rostocker Handball Club, SV Grün-Weiß Schwerin, HSG Mönkeberg-Schönkirchen, MTV Heide, SG Todesfelde/Leezen und VfL Stade,
 Staffel Süd: TSV Haunstetten, HC Erlangen, HCD Gröbenzell, HSG Würm-Mitte, SV Allensbach, TPSG Frisch Auf Göppingen II, TSV Wolfschlugen, TV Nellingen, TuS Steißlingen, HSG Leinfelden-Echterdingen und TSV EBE Forst United, 
 Staffel Süd-West: TSV Bönnigheim, 1. FSV Mainz 05 II, HSG Gedern/Nidda, HSG Rodgau Nieder-Roden, TSG 1888 Eddersheim, HSG Freiburg, HSG St. Leon/Reilingen, HSG Wittlich, SG Steinbach/Kappelwindeck, TG 88 Pforzheim und HSG Bensheim/Auerbach II sowie
 Staffel West: Borussia 09 Dortmund II, PSV Recklinghausen, SG 09 Kirchhof, SV Germania Fritzlar, 1. FC Köln 01/07, Fortuna Düsseldorf 1895, TB Wülfrath, TSV Bayer 04 Leverkusen II, TV Aldekerk 07, TV Beyeröhde und TuS Treudeutsch 07 Lank.

Aufstiegsrunde 
Aus der 3. Liga meldeten fünf Vereine bis 1. März 2023 ihr Interesse an einem Aufstieg in die 2. Bundesliga: Rostocker Handball Club, Frankfurt Handball Club und SG 09 Kirchhof, HCD Gröbenzell und Red Sparrows HSG Freiburg.

Weblinks 
 Offizielle Website der 3. Liga beim Deutschen Handballbund (DHB)

Einzelnachweise 

Frauen
Handballsaison 2022/23